Platero se puede referir a:
platero, el artífice que labra la plata o la persona que vende objetos labrados de plata u oro o joyas con pedrería;
El personaje epónimo del libro Platero y yo, del Nobel Juan Ramón Jiménez.
Platero EScultura, Serie de ocho esculturas del Museo al aire libre Moguer EScultura, inauguradas dentro de las conmemoraciones del ‘Año de Platero’ (2014), en Moguer, Andalucía (España).
Platero (escultura), escultura del burrito Platero en Málaga, España.
 un nombre común del ave Porphyrospiza alaudina.

Otros 
Platero y Tú,  grupo vasco de rock and roll formado a finales de los años 80 y disuelto en 2001